Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Marion Bartoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Puchkova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Granville et Carly Gullickson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Québec
2006 au Québec
Sport au Canada en 2006
Tennis en octobre 2006
Sport en novembre 2006